Naya es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Carlo Naya (1816-1882), fotógrafo italiano del siglo XIX, pionero de la fotografía de Italia.
 Florentín Felipe Naya (1856-1936), nacido como Francisco Felipe Naya, religioso escolapio de la comunidad de Peralta de la Sal, mártir durante la Guerra Civil de España en 1936, y venerado como beato en la Iglesia católica.
 José Naya (1896-1977), futbolista uruguayo que jugaba en la posición de puntero derecho.
 Juan Acuña Naya (1923-2001), también conocido como Xanetas, futbolista español que jugaba como portero, y que se desempeñó durante toda su carrera futbolística en el Real Club Deportivo de La Coruña.
 Juan Carlos Naya (1959-), actor español.
 Manuel Álvarez Naya (c.1873-?), arquitecto español.
 Rokurō Naya (1932-2014), actor de voz japonés, y hermano del veterano seiyū Goro Naya.

Geografía 
 Río Naya, en Colombia.
 La Naya, antiguo poblado en España.